Език може да се отнася за:

 Език (лингвистика), средство за общуване
 Език (анатомия), телесен орган
 Език за програмиране
 Език на обувка